Matus steht für:

 Matus (Chimborazo), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Guano der ecuadorianischen Provinz Chimborazo
 Peter Matus (* 1985), australisch-slowakischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Matous